Tutti a casa – film del 1960 diretto da Luigi Comencini
 Tutti a casa – film documentario del 2017 diretto da Lise Birk Pedersen
 Tutti a casa – album di Bassi Maestro del 2011
 Tutti a casa: la politica fatta dai ragazzi – programma televisivo italiano